Der Name Schupfer ist mehrdeutig:

als Familienname:
 Mario Schupfer (* 1977), österreichischer Segelflieger

als Ort:
 Schupfer im Kalmtal (Südtirol)

Übrige:
 Schnupfer, Schnupftabakbenutzer